Het ATP-toernooi van Båstad 2016 (met de officiële naam SkiStar Swedish Open) vond plaats van 11 tot en met 17 juli. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Båstad Tennisstadion in de Zweedse plaats Båstad.

Het enkelspel werd gewonnen door de Spanjaard Albert Ramos Viñolas. Hij versloeg in de finale zijn landgenoot Fernando Verdasco met 6-3 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Marcel Granollers en David Marrero. Zij versloegen in de finale Marcus Daniell en Marcelo Demoliner met 6-2 en 6-3.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
  Officiële website

Båstad
ATP-toernooi van Båstad